Fonologia:
 Metàtesi (lingüística), canvi del so que altera l'ordre dels fonemes en una paraula
 Metàtesi quantitativa, es dona quan dos sons vocàlics seguits donen lloc a una transposició de la llargada de la vocal
 Química:
 Reacció de metàtesi, procés bimolecular que implica intercanvi d'enllaços entre dues espècies químiques que reaccionen
 Metàtesi d'olefines o metàtesi d'alquens, reacció orgànica que implica la redistribució d'enllaços d'olefines
 Metàtesi d'alcans, reacció química en la qual els alcans es redisposen per donar productes alcans de cadena més llarga o més curta
 Metàtesi d'alquins, reacció orgànica que implica la redistribució d'enllaços químics alquins